На 2020 год город федерального значения Севастополь включает в общей сложности следующие населённые пункты, кроме самого Севастополя:

 3 городских населённых пункта (в списке выделены оранжевым цветом), в том числе
 2 города;
 1 городской посёлок;
 1 городской посёлок, выделенный согласно закону об административно-территориальном устройстве, не учитывающийся в Росстате (в списке выделен серым цветом);
 41 сельский населённый пункт.

С точки зрения административно-территориального устройства населённые пункты Севастополя распределены по 2 районам, с точки зрения муниципального устройства по 7 внутригородским муниципальным образованиям (внутригородским территориям города федерального значения) — 6 муниципальным округам и 1 городу. Некоторые населённые пункты как объекты муниципального устройства не образованы.

Численность населения сельских населённых пунктов приведена по данным переписи населения 2014 года, численность населения городских населённых пунктов (городов и посёлка городского типа) — по оценке на 1 января  года.

Районы

Балаклавский

Нахимовский

См. также 
 Административно-территориальное деление города федерального значения Севастополя
 Населённые пункты на карте Севастополя

Комментарии

Примечания 

Административно-территориальное деление Севастополя
Населённые пункты Севастополя
Севастополь
Севастополь